Silverspring est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, quartier de la ville de Saskatoon
Saskatoon Silverspring-Sutherland, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de toponyme